Havoc – amerykański raper
 Havoc – pseud. artystyczny Mateusza Śmierzchalskiego, członka zespołu Blindead